V.Premier League 2015-2016 – torneo pallavolistico femminile
V.Premier League 2015-2016 – torneo pallavolistico maschile